Pekin o Pequín, capital de la República Popular de la Xina al nord-est del país
 Pekin (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 80 habitants.
 Pekin (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Universitat de Pekin, centre educatiu a Pequín (Xina)
 North Pekin, vila del Comtat de Tazewell a l'estat d'Illinois (Estats Units)
 New Pekin, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 South Pekin, vila al Comtat de Tazewell a l'estat d'Illinois (Estats Units)